LArmée du Tonkin  est formée à Hanoï en 1884 avec comme premier commandant le général de Courcy. Elle a pour objectif de pacifier le delta du Fleuve Rouge mais aussi de conquérir la région en amont.

Organisation de tirailleurs 
Philippe Marie André Roussel de Courcy et le quartier général sont situés à Hanoï. Le chef d'état-major se nomme Warnet ; le commandant d'artillerie, Édouard-Fernand Jamont ; le commandant du génie Joseph Henri Mensier. À l'intendance se trouve Baratier et au service de santé, Georges Dujardin-Beaumetz.

Première division 
La première division est sous les ordres du commandant Brière de l'Isle, du chef d'état-major à Hanoï Charles Kessler, du commandant l'artillerie Borgnis-Desbordes et du commandant du génie Dupommier.

La , menée par le général Jamais à Sơn Tây, est composée d'un régiment de marche de tirailleurs algériens et un régiment de marche de zouaves. La , avec à sa tête le général Munier, compte deux bataillons d'infanterie de marine, un régiment de tirailleurs tonkinois, deux escadrons de cavalerie divisionnaire, quatre batteries d'artillerie de forteresse (marine), une compagnie du génie, un détachement d'aérostiers et un escadron du train. Elle était présente à Hanoï, Hải Phòng et Bắc Ninh.

Seconde division 
La seconde division est sous les ordres du commandant de Négrier, du commandant Fourtoul (chef d'état-major à Hải Phòng), du lieutenant-colonel Gibouin (commandant l'artillerie) et du commandant du génie Sourel.

La , sous le commandement du général Giovanninelli à Phủ Lạng Giang, compte un régiment de marche de la Légion étrangère et deux bataillons d'infanterie légère d'Afrique.

La , sous les ordres du général Léon Prudhomme, à Đáp Cầu, est composée du quatrième régiment de marche (trois bataillons d'infanterie un d'infanterie de marine), d'un régiment de tirailleurs tonkinois, de deux escadrons de spahis, d'un détachement du génie, de quatre batteries d'artillerie de forteresse (marine) et d'un escadron du train. La division était à Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Quảng Yên et Thái Nguyên.

La réserve était formée de deux batteries d'artillerie et quatre de marine, ainsi que d'un bataillon de chasseurs à pied.

Missions 
L'armée du Tonkin avait pour objectif de pacifier le delta et aussi de conquérir la . Sont créés dans ce but, en 1891, quatre territoires militaires qui regroupent le pouvoir civil et militaire :

Le premier, territoire militaire des Sept Pagodes, est commandé par le lieutenant-colonel Terrillon avec en son sein :
 le cercle de Móng Cái et des postes à Hoan Mo, Đình Lập, Tiên Yên ;
 le cercle de Sept Pagodes et des postes à Lam, Bắc Lệ, Bien Duong, An Châu, Đèo Gia, Lang Trua, Mai Xu, Đà Bắc et Đông Triều ;
 le cercle de Thái Nguyên avec des postes à Chợ Mới, Nhã Nam, Luoc Ha, Bố Hạ et Cho Trang.

Le second, territoire militaire de Lạng Sơn, commandé par le colonel Servière, est subdivisé en trois cercles :
 le cercle de Hà Giang et ses postes à Bắc Giang, Bắc Mê, Bảo Lạc, Bắc Kạn, Chiêm Hóa ;
 le cercle de Lạng Sơn et ses postes à Thất Khê, Na Cham, Pho Binh Gia ;
 le cercle de Cao Bằng et ses postes à Chợ Rã, Ngân Sơn, Ngân Sơn, Mo Xat, Soc Giang, Trùng Khánh Phú, Hạ Lang, Phúc Hòa, Đông Khê, Trà Lĩnh et Nguyễn Bình.

Le troisième, territoire militaire de Yên Bái, commandé par le lieutenant-colonel de Beylié, comprend :
 le cercle de Yên Bái et ses postes à Trai Hut, Ngòi Tu, Luc An Châu, Cẩm Khê, Văn Bàn, Vinh Thuy, Ngòi Lao, Yên Lãng ;
 le cercle de Lào Cai et ses postes à Bảo Hà, Ba Xat, Phong Thổ, Phố Lu ;
 le cercle de Tuyên Quang ayant des postes à Đồng Châu et Phủ Doãn.

Le quatrième, territoire militaire de Sơn La, est composé des cercles de Lai Châu et Von Bu.

Opérations lors de la guerre franco-chinoise 
Le corps du Tonkin participe au siège de Tuyên Quang, à la bataille de Nui Bop et à la retraite de Lang Son.

Participation à la Première Guerre mondiale 
Nombre de travailleurs débarquent en France : 4 6311 arrivent en 1915,  en 1916,  en 1917,  en 1918 et 727 en 1919.  soldats européens sont en outre rapatriées en France.  hommes sont ainsi incorporés dans l'armée française, se répartissant comme suit :
 4 bataillons de combats et 15 bataillons d'étapes, soit  hommes ;
  hommes infirmiers coloniaux ;
  ouvriers d'administration coloniaux.

Lieux d'engagement 
Les bataillons de tirailleurs indochinois qui ont combattu sont le  et le  en métropole et les  et  à l'Armée française d'Orient.

Le  d'étapes participe à la bataille de Verdun, alors qu'il était affecté à des travaux à Beauzée-sur-Aire (creusement de parallèles de départ sur le champ de bataille). Il est incorporé au  de tirailleurs tunisiens qui monte à l'attaque le  sur Douaumont et sur Haudremont. Les pertes s'élèvent à 49 hommes, ainsi qu'au capitaine Charlet.

À la bataille du Chemin des Dames, participe le  de tirailleurs indochinois, alors incorporés à la . Il est engagé du 5 au  et déplore 195 morts, dont le commandant Dez. Il est ensuite incorporé au  d'infanterie. Il combat également dans les Vosges en , entre Saint-Dié et Gérardmer, ainsi que dans le secteur Arnould (Gérardmer), de juin à . Le général Pénet adresse alors .

Lors de l'Offensive du Printemps, le  de tirailleurs indochinois se bat devant Reims en tenant La Neuvillette et Pont-Saint-Thierry, du 17 au .

Un autre engagement a lieu à Monastir, d'août à , avec le  R.I, ainsi qu'au lac d'Ohrid avec le  R.I. 61 pertes sont comptabilisées pour le  de tirailleurs indochinois. Le  de tirailleurs indochinois participe à l'attaque sur Veliternë (Albanie), le , prenant le village dans lequel il demeure jusqu'en avril. 20 hommes décèdent. Au lac d'Ohrid, en , le  indochinois résiste à la contre-attaque ennemie au prix de 35 soldats morts.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Guerre franco-chinoise
 Expédition du Tonkin

Bibliographie 
  Histoire militaire de l’Indochine française, dir général Puypéroux, Hanoï-Haiphong, imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, Exposition coloniale internationale de Paris de 1931, tome I .
 Auguste Bonifacy, L'emploi des partisans au Tonkin, L . Fournier, 1913 ;
 Jean François Alphonse Lecomte, Corps expéditionnaire du Tonkin, Marche de Lang-Son à Tuyen-Quang (première birgade Giovanelli), Berger-Levrault, 1888,
 Jean François Alphonse Lecomte, La vie militaire au Tonkin, Berger-Levrault, 1888,
 Jean François Alphonse Lecomte, Lang-Son, combats, retraite et négociations, Lavauzelle, 1895 ;

Tirailleurs tonkinois
Unité militaire française de la guerre franco-chinoise
Unité ou formation militaire créée en 1884
Conquête de l'Indochine française
Militaire français de l'expédition du Tonkin